Сезон 1977–1978 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 3 вересня 1977 та 7 травня 1978 року. Став 47-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Участь у змаганні взяли 18 команд, три найгірші з яких за регламентом вибули до Сегунди.

Переможцем турніру став «Реал Мадрид», який здобув свій 18-й трофей національної першості. «Королівський клуб» захопив лідерство у чемпіонаті вже у третьому турі змагання і з того часу не поступався першим рядком турнірної таблиці, фінішувавши з 6-очковим відривом від найближчого переслідувача, «Барселони».

Підсумкова турнірна таблиця

Результати

Бомбардири 

Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1977–78 став аргентинський нападник «Валенсії» Маріо Кемпес, який протягом турніру 28 разів відзначався голами у ворота суперників. 

Найкращі бомбардири сезону:

Рекорди сезону 

 Найбільше перемог: «Реал Мадрид» (22)
 Найменше поразок: «Реал Мадрид», «Барселона» (9)
 Найкраща атака: «Реал Мадрид» (77 забито)
 Найкращий захист: «Барселона» (29 пропущено)
 Найкраща різниця голів: «Реал Мадрид» (+33)

 Найбільше нічиїх: «Лас-Пальмас», «Бургос» (11)
 Найменше нічиїх: «Реал Мадрид» (3)

 Найбільше поразок: «Кадіс» (19)
 Найменше перемог: «Кадіс» (7)

 Найгірша атака: «Расінг» (Сантандер) (29 забито)
 Найгірший захист: «Кадіс» (69 пропущено)
 Найгірша різниця голів: «Кадіс» (-39)

Посилання 
 Прімера Дивізіон 1977–78 на RSSSF  
 Прімера Дивізіон 1977–78 на bdfutbol.com  

1977-78
1978 у футболі
1977 у футболі